«Luis Moya» o «Luis Moyá» - conjunto del nombre propio Luis y el apellido Moya/Moyá - puede referirse a:

Personajes 
 Luis Moya (1960-), nombre por el que se conoce a Luis Rodríguez Moya, copiloto de rally;
 Luis Moya Blanco (1904-1990), arquitecto español;
 Luis Moya Idígoras (18??-19??), ingeniero español - padre de Luis Moya Blanco;
 Luis Moya Regis (1855-1911), militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana.

Divisiones administrativas

en México 
 Municipio de Luis Moya (Zacatecas):
 Luis Moya, ciudad cabecera.